Dransfield ist der Familienname von:

 Barry Dransfield, britischer Folksänger
 John Dransfield (* 1945), britischer Botaniker